

Премии

Международные 
 Букеровская премия — Киран Десаи, книга «Наследство разорённых».
 Дублинская литературная премия — Колм Тойбин, книга «Мастер».
 Нейштадтская литературная премия — Кларибель Алегрия.
 Нобелевская премия по литературе — Орхан Памук.
 Премия Агаты — Сандра Паршалл, роман «The Heat Of The Moon».
 Премия Франца Кафки — Харуки Мураками.

Австрия 
 Австрийская государственная премия по европейской литературе — Хорхе Семпрун.
 Премия Фельдкирха:
 Адельгейд Даимен;
 Кристина Хайдеггер;
 Людвиг Лахер;
 Ганс Айхгорн;
 Премия Эриха Фрида — Марсель Байер.

Россия 
 «Большая книга»:
 Дмитрий Быков (биография «Пастернак», I премия),
 Александр Кабаков (роман «Всё поправимо», II премия),
 Михаил Шишкин («Венерин волос», III премия).
 Независимая литературная премия «Дебют»:
 номинация «Крупная проза» — Виктор Пучков за повесть «Сахарная болезнь».
 номинация «Малая проза» — Дарья Тагиль за подборку рассказов.
 номинация «Поэзия» — Марина Мурсалова за подборку стихотворений.
 номинация «Драматургия» — Николай Средин за пьесу «Звезды на песке».
 номинация «Литературная критика и эссеистика» — Валерия Пустовая за подборку статей, рецензий, эссе.
 номинация «Литература для детей» — Вадим Селин за повесть «Свой в доску! Как научиться кататься на скейте».
 Российская национальная премия «Поэт» — Олеся Николаева.
 Русский Букер — Ольга Славникова, роман «2017».

США 
 Всемирную премию фэнтези за лучший роман получил Харуки Мураками за роман «Кафка на пляже».

Франция 
 Гонкуровская премия — Джонатан Литтел, «Благоволительницы».
  — Орхан Памук, «Снег»

Книги 
 «Жесть» — триллер, написанный Александром Щёголевым по мотивам сценария Константина Мурзенко (Фильм «Жесть»).
 «Когда падают горы (Вечная невеста)» — произведение Чингиза Айтматова.
 «Нефритовые чётки» — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».
 «Поля-двойники» — книга Геннадия Айги.
 «Павиан» (дат. Baboon) — сборник рассказов Найи Марие Аидт
 «Таганский перекресток» — сборник рассказов Вадима Панова, первый в цикле «La Mystique De Moscou».

Романы 
 «2017» — роман Ольги Славниковой.
 «Ампир „В“. Повесть о настоящем сверхчеловеке» — роман Виктора Пелевина.
 «Бледная холера» — роман Иоанны Хмелевской.
 «В двух шагах от рая» — роман Михаила Евстафьева о войне в Афганистане.
 «Городской тариф» — роман Александры Марининой.
 «Даниэль Штайн, переводчик» — роман Людмилы Улицкой.
 «День Дракона» — роман Вадима Панова, тринадцатый в цикле «Тайный Город».
 «День опричника» — роман-антиутопия Владимира Сорокина.
 «История Лизи» — роман Стивена Кинга.
 «Конец радуг» — роман Вернора Винджа.
 «Мобильник» — роман Стивена Кинга.
 «Москва Ква Ква» — роман Василия Аксёнова.
 «На солнечной стороне улицы» — роман Дины Рубиной.
 «Поводыри на распутье» — роман Вадима Панова, второй в цикле «Анклавы».
 «Редкие земли» — роман Василия Аксёнова (опубликован в 2007).
 «Санькя» — роман Захара Прилепина.
 «Трансчеловек» — роман Юрия Никитина.
 «Ф. М.» — роман Бориса Акунина в двух томах.
 «Чувство льда» — роман Александры Марининой.

Научно-популярная литература 

 «Бог как иллюзия» (англ. The God Delusion) - книга английского этолога, эволюционного биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза.

Умершие 
 8 февраля – Майкл Гилберт, английский писатель.
 8 февраля — Салижан Жигитов, киргизский и советский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, публицист (род. в 1936).
 21 февраля — Геннадий Айги (настоящая фамилия Лисин, род. 21 августа 1934), чувашский поэт, писавший на чувашском и русском языках и внёсший огромный вклад в мировую пропаганду чувашской поэзии и чувашской культуры.
 23 февраля — Юрий Морозов, автор песен, музыкант, звукорежиссёр, писатель. Скончался в Санкт-Петербурге, в онкологической больнице от миеломной болезни.
 14 марта — Леннарт Мери, бывший президент Эстонии, писатель и кинематографист.
 27 марта — Станислав Лем, польский писатель, сатирик, философ, фантаст и футуролог.
 10 мая — Александр Зиновьев, выдающийся писатель, логик, социолог.
 25 июля — Янка Брыль, классик белорусской литературы, написавший в соавторстве с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником знаменитую документальную книгу «Я из огненной деревни…».
 2 сентября — Алексей Иванович Шлыгин, детский писатель и поэт (род. в 1940).
 25 октября — Эйблман, Пол, британский писатель и драматург (род. в 1927).
 12 декабря — Нина Тарас, белорусская писательница, поэтесса.
 25 декабря — Франтишек Бенхард, чешский прозаик, историк, литературный критик, переводчик, редактор, публицист (род. в 1924).
 26 декабря — Натан Злотников (род. 26 октября 1934), русский поэт, переводчик.

См. также 
 Литература
 Список литературных премий